Километро 40 има више значења:

 Километро 40 (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 40 (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику